Il doppio  dell'Aspria Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Yves Allegro e Daniele Bracciali erano i detentori del titolo, ma Allegro quest'anno non ha partecipato.

Bracciali ha fatto coppia con Rubén Ramírez Hidalgo e ha battuto in finale 6–4, 7–5 James Cerretani e Jeff Coetzee.

Teste di serie 

  James Cerretani /  Jeff Coetzee (finale)
 Daniele Bracciali /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)

 Sadik Kadir /  Purav Raja (primo turno) 
 Brian Battistone /  Olivier Charroin (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Aspria Tennis Cup 2010